Луба́нго () — город в провинции Уила, Ангола. Является административным центром провинции. Население — 600 751 чел. (по переписи 2014 года). Высота над уровнем моря — 1719 метров.

История 
Город был основан в 1885 году португальскими колонистами, прибывшими с Мадейры. До наших дней дошло множество памятников архитектуры времён португальского колониального владычества.

Климат

Экономика 
Город соединён железной дорогой с портовым городом Намибе. Также в Лубанго есть аэропорт. В окрестностях города выращивают зерновые, сизаль, табак, различные фрукты и овощи. Развито мясное животноводство. Бо́льшая часть промышленного сектора приходится на кожевенную отрасль.

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Анголы